Götterdämmerung steht für:

 Götterdämmerung, Oper Richard Wagners
 Götterdämmerung (Élémir Bourges), deutscher Titel des Romans Le Crépuscule des Dieux (1884)
 Götterdämmerung, eine Übersetzung von Ragnarök, altnordische Sage vom Schicksal der Götter
 Götterdämmerung, Entwurf einer Bismarcksäule, siehe Bismarckdenkmal #Denkmäler und Bismarck-Türme nach 1898
 Götterdämmerung (Album), Tributalbum an Die Ärzte (1997)
 Götterdämmerung (Comic), frankobelgische Comicserie
 Götterdämmerung – Morgen stirbt Berlin, deutscher Fernsehfilm von Joe Coppoletta (1999)
 deutscher Untertitel eines Computerspiels, siehe Lands of Lore #Lands of Lore: Götterdämmerung
 deutscher Untertitel eines Computerspiel-Add-on, siehe Gothic 3 #Gothic 3: Götterdämmerung (Add-on)

Siehe auch: